Беатри́са Бава́рская () — представительницы дома Виттельсбахов:

 Беатриса Баварская (1344 — 25 декабря 1359) — королева Швеции, дочь императора Священной Римской империи Людовика IV, жена шведского короля Эрика XII.
  (1403 — 12 марта 1447) —  второй ребенок и старшая дочь герцога Эрнста Баварского и его жены  (1374—1432).

См. также 

 Виоланта Беатриса Баварская (23 января 1673 — май 1731) — великая принцесса Тосканы и правительница Сиены, дочь курфюрста Баварии Фердинанда Марии и его жены Генриетты Аделаиды Савойской